Die Arbeitsgemeinschaft Evolution, Menschheitszukunft und Sinnfragen (AGEMUS) (auch lateinisch: „Lasst uns handeln!“) ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit interdisziplinären Fragestellungen zwischen den modernen Naturwissenschaften und der Theologie befasst. Der Name ist eine Wortschöpfung des Freiburger Genetikers Carsten Bresch aus den frühen 1980er Jahren, der diese Arbeitsgemeinschaft mit dem Theologen Helmut Riedlinger aus einem interdisziplinären theologisch-biologischen Seminarkreis an der Universität Freiburg im Breisgau heraus initiiert hat. In Deutschland, Österreich und der Schweiz bildeten sich vor allen Dingen im universitären Umfeld eine beträchtliche Anzahl an AGEMUS-Arbeitskreisen. Der Freiburger AGEMUS-Rundbrief bildete zunächst die gemeinsame Kommunikationsplattform für all diese Arbeitskreise.

Anfänge in Freiburg im Breisgau 

In dieser Arbeitsgemeinschaft trafen sich seit Anfang der 1980er Jahre zunächst Studenten und Lehrkräfte unterschiedlicher Fakultäten der Universität Freiburg im Breisgau, die von dem umfassenden, integrativen Evolutionsansatz Pierre Teilhard de Chardins als tragfähige Basis für interdisziplinäre Gespräche zwischen Naturwissenschaften und Theologie überzeugt waren. Der Freiburger Arbeitskreis gab von September 1981 für einige Jahre vierteljährlich die Zeitschrift „Agemus Rundbrief“ heraus, in der von namhaften Autoren und Wissenschaftlern Artikel zu interdisziplinären Themen im Umfeld von Theologie, Philosophie und Naturwissenschaft veröffentlicht wurden. Neben Artikeln zu Leben, Werk und Rezeption von Teilhard de Chardin hat der Freiburger Rundbrief naturphilosophische Ansätze, die auch im Sinne einer Natürlichen Theologie interpretiert werden können, dargestellt. Er kommentierte auch kritisch überzogene Ansätze wie spezielle Formen der Soziobiologie. Die Gruppe suchte auch die kritische Diskussion mit Vertretern des Kreationismus. Stellvertretend für diese Aktivität mag der im Agemus Rundbrief über mehrere Ausgaben zwischen Carsten Bresch und dem britischen Biochemiker Arthur Ernest Wilder-Smith geführte Disput „Schöpfung und/oder Evolution“ stehen.

Katholische Kirche und Teilhard de Chardin 

Auch das historisch spannungsreiche Verhältnis von katholischer Kirche und den Naturwissenschaften wurde in einigen Agemus-Artikeln aufgearbeitet. Exemplarisch hierfür mag der Abdruck und die Kommentierung des Briefes von Kardinalstaatssekretär Agostino Casaroli an den Rektor des „Institut Catholique“ Erzbischof Paul Poupard anlässlich des 100. Geburtstags von Teilhard de Chardin durch Helmut Riedlinger stehen: „Teilhard endlich von Rom akzeptiert?“ Dieser Casaroli-Brief wurde von vielen Presseorganen als Widerruf des vatikanischen Monitums von 1962, in dem Teilhard schwere Irrtümer vorgeworfen wurden, dargestellt. Helmut Riedlinger kam hier zu einer wesentlich nüchterneren Wertung des Briefes: „Das Schreiben des Kardinalstaatssekretärs ist keine Revision der früheren Stellungnahmen des Heiligen Stuhls gegenüber Teilhard de Chardin und kann auch nicht als solche interpretiert werden. […]“ Andererseits können „die eklatanten Unterschiede in der Seh- und Sprechweise des Monitums von 1962 und des Schreibens von 1981 […] auch nicht aufgehoben werden.“ Das Monitum, das kein Wort der Anerkennung der Verdienste Teilhards enthält, steht dem vorwiegend der positiven Würdigung dienenden Schreiben des Kardinal Casaroli, in dem die Vorbehalte gegen Teilhard äußerst zurückhaltend formuliert werden, deutlich entgegen.

Aktivitäten der Wiener Sektion 

Nach der Einstellung der Freiburger Rundbriefe im Herbst 1984 gründete sich im Anschluss an eine Diskussion zum Thema „Evolution oder Schöpfung“ zwischen Carsten Bresch und einem Freiburger Theologen im österreichischen Fernsehen die Wiener Sektion des Arbeitskreises (heute im Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs VWGÖ) unter der Leitung von Gerhard Pretzmann. Die Wiener Sektion griff die Tradition des Freiburger Rundbriefes auf und gab ab 1987 die „AGEMUS-Nachrichten Wien“ heraus. AGEMUS Wien veranstaltet aktuell monatlich einen interdisziplinären theologisch-naturwissenschaftlichen Vortrag im Naturhistorischen Museum Wien und organisiert jährlich ein Seminar zu diesem Themenkreis.

Literatur

Weblinks

Fußnoten 

Wissenschaftliche Gesellschaft
Fachzeitschrift (Deutschland)
Wissenschaftliche Organisation (Deutschland)
Gegründet 1981